Sium grandiflorum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Peter Thunberg. Sium grandiflorum ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
grandiflorum